Чук:

 Чук — блюдо корейской кухни;
 Чук — река в России, протекает в Республике Коми;
 Чук — горы в Румынии.

См. также 
 Чук и Гек